Guadalcanal (Sevilla), municipio de la provincia de Sevilla, (España).
 Provincia de Guadalcanal, una de las provincias de las Islas Salomón.
 Guadalcanal (isla), la mayor de las islas Salomón en el suroeste del océano Pacífico, situada en la provincia del mismo nombre.
 Batalla de Guadalcanal, batalla de la Segunda Guerra Mundial en la zona de Guadalcanal.
 Batalla naval de Guadalcanal, batalla de la Segunda Guerra Mundial en la zona de Guadalcanal.